Амурозавр () — род птицетазовых динозавров из подсемейства ламбеозаврин, живших в конце мелового периода (верхний маастрихт), найденный в России, в Благовещенске.

Открытие 

Род назвали и описали российские палеонтологи Юрий Болотский и Сергей Курзанов в 1991 году. Родовое наименование происходит от названия реки Амур с добавлением греческого слова sauros, ящер. Единственный известный вид, Amurosaurus riabinini, назван в честь палеонтолога Анатолия Рябинина, который возглавил первые русские экспедиции 1916 и 1917 годов для поиска ископаемых остатков динозавров.

Все окаменелости амурозавра были найдены в 1984 году в единственном костеносном слое в пределах города Благовещенска Амурской области, на Дальнем Востоке России. Этот костеносный слой находится в формации Удурчукан, древнейшей геологической формации Цагаянской группы Дальнего Востока России и северо-востока Китая. Это образование датируется маастрихской эпохой мелового периода, около 66 миллионов лет назад. Ископаемые лежали в пойме реки, которая перенесла окаменелости на короткое расстояние, судя по перемешанным, разбитым, но хорошо сохранившимся остаткам в костеносном слое, в том числе, хрупких элементов черепа. Была вскрыта лишь небольшая часть слоя, но 90 % найденных остатков принадлежат ламбеозавринам, таким, как амурозавр, в основном, подросткам; остальные принадлежат другим таксонам, например, гадрозавриду Kerberosaurus. В изобилии попадаются зубы теропод, имеются многочисленные отметины зубов на костях, сделанные хищниками или падальщиками.

Голотип состоит только из левых половинок верхнечелюстной и нижнечелюстной костей одной и той же особи. Тем не менее, в костеносном слое сохранилось множество других костей разных особей. Этот материал совсем недавно описан, что делает амурозавра наиболее распространённым и полностью известным российским динозавром.

Описание 
Амурозавр характеризуется многими аутапоморфиями (уникальными свойствами) черепа, а также сигмовидной формой локтевой кости. Большинство других известных ламбеозаврин имеют полые гребни на верхней части черепа, и хотя кости, которые составляют такой гребень, неизвестны у этого динозавра, кости крышки черепа видоизменяются, чтобы поддерживать такой гребень, поэтому можно предположить, что амурозавр был также с гребнем.

Классификация 

Кладистический анализ 2006 года поместил амурозавра в качестве базального члена в семейство гадрозавров, подсемейство ламбеозаврин, но более обособленного, чем цинтаозавр или яксартозавр.

Все известные базальные ламбеозаврины известны из Азии, что породило гипотезу об азиатском происхождении ламбеозаврин, которые впоследствии форсировали Берингов пролив и расселились по Северной Америке. Две группы: паразауролофины (паразауролофы, харонозавры) и ламбеозаврины (коритозавры, ниппонозавры, ламбеозавры и т. д.) развились позже. Поскольку представителей обеих групп находят в Северной Америке и Азии (один обнаружен в Европе, но эта информация не точна), должно было иметь место дальнейшее расселение, хотя до сих пор неясно, как именно оно происходило.

Приведённая ниже кладограмма обозначает филогенетическое положение амурозавра, согласно исследованию 2013 года Прието-Маркеса и др.

Кладограмма 2007 года:

Примечания 

Ламбеозаврины
Динозавры Азии
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 1991 году